

Села:
 Комарове — Волинська область, Маневицький район
 Комарове — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Ратнівський район
 Комарове — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Старовижівський район

Села:
 Комарове () — Мінська область, Мядельський район, Будславська сільська рада
 Комарове () — Мінська область, Мядельський район, Свірська селищна рада

Див. також 
 Комарово